Ганди може да се отнася за:

 Махатма Ганди, духовен водач на индийското освободително движение
 Ела Ганди, южно-африкански политик, внучка на Махатма Ганди
 Индира Ганди, индийски министър-председател
 Фероз Ганди, индийски политик и журналист, съпруг на Индира Ганди
 Раджив Ганди, индийски министър-председател, син на Индира Ганди
 Соня Ганди, индийски политик от италиански произход, вдовица на Раджив Ганди
 Приянка Ганди, индийски политик, дъщеря на Раджив Ганди и Соня Ганди
 Рахул Ганди, индийски политик, внук на Индира Ганди, син на Раджив Ганди и Соня Ганди

 „Ганди“, филм за живота на Махатма Ганди